Bispetorv eller Bispetorvet kan henvise til flere torve:
 Bispetorvet (København) – en plads i København
 Bispetorv (Aarhus) – en plads i Aarhus